Ами́нев Гесио́д Абду́лович (19 февраля 1939, деревня Деветерня, Агрызский район Республики Татарстан, СССР) — советскороссийский психофизиолог, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, ученик академика М. Н. Ливанова, близко сотрудничал с лабораторией А. Р. Лурии и его учениками Е. Д. Хомской, Э. А. Голубевой. Автор более трехсот публикаций, в том числе в ведущих отечественных журналах, десятка монографий — книг по математическим методам в психологии, процессам мышления памяти и речи, косвенной психокоррекции в условиях пенитенциарных учреждений, биофизики когни-тивных процессов и личности. Организатор ряда конференций и редактор сборников — Психология контрпропаганды (1987), Синектика духовности (1994), Проблемы биофизики индивидуальности (1997), Проблемы биофизики духовности и одаренности (2000), Нейрокриминология — субмолекулярные методы (2001). Автор методов применения теории автоматов к моделированию динамики эпилептоидных припадков (1965, 1966) и теории отказов к обобщенным моделям заучивания и забывания (1972), метода выделения гетерогенного и гомогенного кода вызванных потенциалов (1975), авторских техник гипнотизации и модели трансовых состояний по А. Р. Лурии (1972, 1990), алгоритма числовой обработки теста М. Люшера (1982), оценки психоэмоционального состояния оператора по дизритмии сенсомоторных реакций (1984), применения закона Фехнера-Стивенса-Забродина к моделированию экономического поведения (1966, 1986), способа измерения индивидуальных характеристик биологических мембран нервных окончаний (1999), диагностики психологического состояния исполнителя рукописного текста в судебной экспертизе (1996, 2000), спектрального анализа синтаксических ритмов речи (1993), выявляет гармонический характер и подчинение уравнениям А. Пуанкаре канонических текстов Евангелия и Корана (1993, 2004), разрабатывает методики биофизической оценки предрасположенности к жестокости у судей и сотрудников правоохранительных органов по ВП, дизритмии и УФ-спектру слюны (2004), ведет исследования по разработке комплексных систем мониторинга неустойчивости к экстремисткой пропаганде (1994, 2004). Автор батареи психоаналитических тестов, клинических и биодинамических опросников (1996, 1999), тестовых форматов исследования кванторного мышления по Пиаже-Инельдер (1996, 2000), процедур изучения инсайта и мышления на основе методов многозначной логики и теории групп (1990, 2000). Главный редактор общественного реферативного журнала «Педагогика и методика». Председатель редакционного совета научно-популярного альманах «Психическая саморегуляция». С 1995 г. возглавлял уфимский филиал факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Инициатор и организатор первой в России «Духовной олимпиады школьников». Подготовил одного доктора наук и свыше двадцати кандидатов наук. Академик РАЕН. Главный психолог Минздрава здравоохранения РБ (с 1993 г.),

Известен также как автор полемического сборника «Притчи о булгарских муллах».

Биография 
Аминев Гесиод Абдулович родился 19 февраля 1939 года в деревне Деветерня Агрызского района Республики Татарстан в семье учителя словесности Аминева Абдулхака Галиевича и учителя биологии и химии Аитовой Расимы Гареевны. Отец по возвращении с фронта на партийной работе, возглавлял отдел науки и культуры Татарского обкома партии, затем Елабужский педагогический институт.

В 1962 Аминев Г. А. завершил с красным дипломом лечебный факультет КГМИ им. С. В. Курашова, направлен врачом-невропатологом в районную больницу (г. Буинск).

В 1963 г. поступил в аспирантуру по бионике в Казанский государственный университет,

В 1966 г. защитил в Перми кандидатскую диссертацию «Влияние постоянного магнитного поля на некоторые тормозные процессы» (медицинские науки). Продолжает работать в лаборатории бионики.

В 1968 г. переходит на кафедру физиологии человека и животных (заведующий кафедрой проф. Л. Н. Зефиров).

В 1974 г. переезжает в Уфу по приглашению ректора Уфимского авиационного института Р. Р. Мавлютова.

В 1978 г. защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию, становится одним из первых и молодых докторов наук по специальности 19.00.02-психофизиология. Основные идеи и экспериментальные результаты — конвергентная гипотеза кратковременной памяти, участие височных и лобных областей и неспецифиче-ских структур мозга в регуляции вербального запоминания, ассоциативного воспроизведения и механизмах речевого предсказания — представлены в наиболее цитируемой его работе «Вероятностная организация центральных механизмов речи», опубликованной ещё в 1972 г.

В 1980 г. возглавил кафедру психологии Башкирского государственного университета.

В 1995 г. поучил право открыть уфимский филиал факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Создает и возглавляет Межфакультетский центр психологии Башкирского государственного университета.

С 2006 по 2011 год, научный руководитель Центрального института высокотехнологичной психологии (г. Москва). Одновременно работает в МГФСО г. Москвы, РГУФКСиТ

С 2011 года по настоящее время на пенсии, работает над Реестром психологических открытий, моделями маркетингового поведения продавца, технологиями корпоративного психоанализа.

Семья 
Супруга — Аминева Рафика Ибрагимовна, директор Первой уфимской политологической гимназии, депутат Уфимского городского совета, член политсовета партии «Российский общенародный союз» (С. Н. Бабурин), в настоящее время на пенсии.

Сын — Аминев Эварист Гесиодович, кандидат психологических наук, доцент. Основные направления исследований — биомембранные индикаторы стрессовой устойчивости, корпоративная психодиагностика, нейроэкономическое моделирование.

Научная деятельность 
1956—1962 Со студенческих лет активно включился в научную работу под руководством ассистента кафедры неврологии В. М. Сироткина (неврология, медицинская генетика), параллельно учится на физико-математическом факультете Казанского педагогического института.

В 1962 Аминев Г. А., работая врачом районной больницы, выполнил исследования по применению аминазина, начинает публиковаться в центральных журналах (журнал «Неврология и психиатрия им. С. С. Корсакова»).

В 1963 г. поступил в аспирантуру по бионике в Казанский государственный университет, где защитил кандидатскую диссертацию по влиянию магнитных полей (медицинские науки). В 1966 г. защитил в Перми кандидатскую диссертацию «Влияние постоянного магнитного поля на некоторые тормозные процессы» (медицинские науки). Продолжает работать в лаборатории бионики. Исследует влияние магнитных полей на процессы нервной проводимости и обучаемости животных.

В 1968 г. переходит на кафедру физиологии человека и животных (заведующий кафедрой проф. Л. Н. Зефиров). Здесь начинает исследования электрической активности головного мозга и применяет математический аппарат теории автоматов к анализу межприступных интервалов при эпилепсии (совместно с Ф. К. Зефировой). В дальнейшем проходит стажировку по электроэнцефалографии в лаборатории электрофизиологии условных рефлексов в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР у академика у Михаила Николаевича Ливанова, который рекомендовал к печати его первую статью по энтропии в Докладах академии наук. Находясь в Казани, руководил договорами военно-технической тематики в ЦАГИ по эргономике кабины МИГ-25 и контролю состояния летчиков в условиях защиты от ракет с тепловым наведением, имел первую форму секретности. В дальнейшем разработал систему контроля стрессовой неустойчивости по показателю дизритмии простых сенсомоторных реакций, которая показала высокую эффективность в психофизиологическом сопровождении глубоководных водолазов (совместно с В. В. Трускаловым).

В 1974 г. переезжает в Уфу по приглашению ректора Уфимского авиационного института Р. Р. Мавлютова (в Казани не мог получить квартиру и почти 15 лет прожил с семьей в общежитии). Продолжает вести исследования в области инженерной и военной психологии, начинает активную адаптацию зарубежных тестовых методик. Публикует работы по математическим методам в психологии. Ещё вначале 60-х освоил электронные вычислительные комплексы первого поколения «Мир», «Стрела», писал для них программы в кодах, выпускает в 1977 г., ставшее популярным руководство по обработке экспериментальных данных на ЭВМ «Наири». Однако с этого времени, до 90-х годов уже не имел доступа к электроэнцефалографическому оборудованию, этим отчасти обусловлено и значительное разнообразие направлений исследований.

В 1978 г. защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию, становится одним из первых и молодых докторов наук по специальности 19.00.02-психофизиология. Основные идеи и экспериментальные результаты — конвергентная гипотеза кратковременной памяти, участие височных и лобных областей и неспецифических структур мозга в регуляции вербального запоминания, ассоциативного воспроизведения и механизмах речевого предсказания — представлены в наиболее цитируемой его работе «Вероятностная организация центральных механизмов речи», опубликованной ещё в 1972 г.

В 1980 г. возглавил кафедру психологии Башкирского государственного университета. В надежде получить оборудование начинает исследования в области контрпропаганды. Развивает методы оценки мотиваций на основе репертуарных решеток и регистрации полиграфических показателей на материальные, духовные и эмпатические стимулы. Создает методики оценки степени контактирования с зарубежными радиостанциями. Разрабатывает тесты на механизмы психологической защиты (совместно с В. М. Прошкиной, Уфимский авиационный институт), соотношения материальных и социальных интересов (совместно с Э. Г. Аминевым). Особенностью данных опросников было наличие в них, провоцирующих элементов. Например, для оценки степени доверия к западной пропаганде вопрос ставился так: «Западные радиостанции, ведущие вещание на Советский Союз заинтересованы в привлечении аудитории и формировании у неё доверия к себе. Это невозможно, если вся информация будет исключительно ложной. Как Вы думаете, сколько процентов лжи и правды в их программах?». Аналогично ставились вопросы и по отношению к официальным информационным каналам. Степень контактирования фиксировали по вербальным и мимическим реакциям на фрагменты передач Севы Новгородцева, заставок новостных блоков радиостанций Голос Америки, BBC, Немецкая волна, Радио Свобода. В эти же годы Аминев Г. А. начинает исследования биофизических предикторов социального поведения, что было несовместимо с официальной линией борьбы с «биологизаторством». В рамках этих исследований проведено на меломанах-добровольцах изучение синдрома лишения потребления рок-музыки, выявлены признаки абстиненции и наличие сдвигов на уровне электрофоретической подвижности эритроцитов (совместно с С. В. Щербаковым).

В конце 80-х, с началом «Перестройки», публикует свои ранние идеи в области моделирования экономического поведения, формулируются четыре закона, в том числе:

Первый закон прирост трудовой активности зависит не от абсолютной, а относительной величины материального стимулирования (закон Фехнера-Стивенса-Забродина):

 (1)

где Z — величина зарплаты, A — степень трудовой активности. Вывод повышение зарплаты затрудняет дальнейшее материальное стимулирование работника.

Второй закон связан с уровнем притязаний и в первом приближении выражается в дифференциальной форме следующим образом:

 (2)

где, H — мера неудовлетворенности, W — уровень притязаний. Например, снижение активности, если зарплата не обеспечивает приобретение жилья.

В частности, проверка моделей проверялась по проценту положительных ответов женщин на вопрос «Согласны ли вы иметь внебрачного ребёнка?». Без дополнительных условий — 16 %, при получении пособия 100 руб. — 32 % (рабочее общежитие, опрос 1986 г.), однокомнатной квартиры — 56 %, квартиры и пособия — 80 %.

На основе этих законов Г. А. Аминев также ставит под сомнение повышение «честности» судей исключительно через рост их зарплаты, наоборот допускает существенное скачок размеров взяток и зависимости от власти.

В 90-е годы Аминев Г. А. продолжает исследования речи, в том числе изучает динамику синтактических структур (совместно с А. Р. Кудашевым, А. Е. Родионовой). Выявляет гармонический характер и подчинение уравнениям А. Пуанкаре канонических текстов Евангелия — Нагорная проповедь, Корана — Сура 36, энциклики Папы Римского Льва XIII — Rerum Novarum и ряда знаковых политических выступлений (расчеты — Э. Г. Аминев). Закладывает эмо-сематическую модель формирования языков, с доминирующей эмоциональной нагрузкой на гласные и смысловой на согласные звуки. Предлагает в качестве одного из критериев древности языка рассматривать преобладание коротких односложных слов. Вводит новый психотерапевтический метод индивидуального подбора фрагментов молитв на основе весовых показателей звукобукв по А. П. Журавлеву (Звук и смысл, 1981).

В конце 90-х годов разворачивает исследования по индивидуальной чувствительности к экотоксикантам (совместно с Л. М. Камаевой) и электромагнитным излучениям (совместно с Костенко А. Л.). Индивидуальная чувствительность к загрязнениям атмосферного воздуха проверялась на основе сравнения динамик концентраций вредных веществ по данным Башгидромета и уровнем работоспособности и самооценки самочувствия школьников. Было показано, что реакции на экотоксиканты описываются парабиотической зависимостью Селье-Введенского-Васильева, то есть ряд школьников адаптивны к небольшим дозам загрязнения, которые даже стимулируют их активность (фаза экзальтации), а часть реагирует выражено негативно (фаза истощения). Чувствительность связана с силой нервных процессов, определяемых мощностью медленных ритмов ЭЭГ и состоянием биомембранных процессов. Также выполнена работа на региональном уровне по данным загрязнения почв (докторская диссертация — Ф. Х. Уразаева).

В те же 90-е ведет исследования по совершенствованию психодиагностических методик в системе МЧС и правоохранительных органов, предлагает мнемопробы стрессовой устойчивости (совместно с В. П. Сафроновым, Э. Г. Аминевым), матрицы верификации тестов кадрового отбора и мониторинга (совместно с Д. А. Мардановым, Э. Г. Аминевым), совершенствует алгоритмы психокоррекционной работы в условиях пенитенциарных заведений (совместно с В. П. Сафроновым, Э. Г. Аминевым)

В 2000-е годы призывает уделить внимание на государственном уровне развитию нейротеологии и начать комплексные исследования предрасположенности к шахидской пропаганде в зонах отсутствия боевых действий, указывает на регионы риска. Характерным отличительным признаком стали деформации образа Бога, изменения матрицы отношений «Свой-Чужой», повышенной суггестивности (совместно с М. Н. Ивановым, Л. Р. Шафиковой, Р. Ф. Юсуповым).

С 2006 по 2011 год, научный руководитель Центрального института высокотехнологичной психологии (г. Москва). Одновременно работает в МГФСО г. Москвы, РГУФКСиТ, ведет исследования по психобиологическому сопровождению в спорте высших достижений и элитных подразделениях (совместно с Э. Г. Мартиросовым, Н. В. Каташинским, Э. Г. Аминевым). В эти годы подтверждена диагностическая значимость изменения параметров кривой силы-длительности, болевых порогов на стандартные и сверхкороткие стимулы при воздействии специфических ингибиторов.

С 2011 по настоящее время консультирует сына в области нейромаркетниговых исследований поведения персонала. Получены модели распределения замечаний тайных покупателей и психоаналитические индикаторы корпоративной лояльности.

Общественный реферативный журнал «Педагогика и методика» 
В период руководства Уфимским филалом психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Межфакультетским центром психологии Башгосуниверситета — инициатор и редактор первого в России Общественного реферативного журнала «Педагогика и методика». Журнал был поддержан министром образования РФ Е. В. Ткаченко, заместителем министра образовани РФ, академиком РАО А. Г. Асмоловым, главным редактором журнала «Педагогика», вице-президентом РАО В. П. Борисенковым. Под эгидой журнала был проведен всероссийский конкурс педагогических работ, в числе первых лауреатов — В. Н. Дружинин, за монографию «Психология общих способностей».

Сотрудничество с религиозными организациями и общественными движениями. Духовная олимпиада 
Как специалист, работающий в области политической психологии, стремился к расширению возможностей студентов, аспирантов и сотрудников к прямым контактам с лидерами порой диаметральных политических движений, организовывал встречи учителей и студентов с И. И. Мельниковым (КПРФ), С. Н. Бабуриным (РОС), Л. М. Пономаревым (ОД «За права человека»). Ранее контактировал с диссидентами круга А. В. Антонова-Овсеенко, в самом начале «Перестройки» открывает в Уфе библиотеку Самиздата. Стал инициатором и организатором проведения на базе Первой уфимской политологической гимназии Первой Духовной олимпиады школьников — мероприятие поддержали: Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, Епископ Уфимский и Стерлитамакский Митрополит Никон, Протоиерей Валерий Мохов, Народный поэт Башкортостана, член-корреспондент АН РБ Р. Т. Бикбаев, Президент Академии наук Республики Башкортостан, академик Р. И. Нигматулин, Декан психологического факультета МГУ, академик РАО Е. А. Климов, Член Президиума Академии наук Республики Башкортостан, академик АН РБ А. Г. Гумеров, Президент отделения психологии Международной академии информатизации, академик МАИ Ю. М. Орлов).

Библиография 
Монографии и учебные пособия

Аминев Г. А. Вероятностна организация центральных механизмов речи. — Казань: КГУ, 1972. — 160 с.

Аминев Г. А. Обработка экспериментальных материалов на ЭВМ «Наири». — Уфа: УАИ, 1977. — 119 с.

Аминев Г. А. Математические методы в инженерной психологии. — Уфа: БашГУ, 1982—114 с.

Аминев Г. А., Аминев Э. Г., Реан А. А., XXVII съезд КПСС о перестройке психологии мышления кадров в направлении ускорения социально-экономического развития. Препринт. — Уфа: 1986. — 25 с.

Аминев Г. А., Аминев Э. Г., Сафронов В. П. Инструментарий пенитенциарного психолога. — Уфа: УЮИ МВД РФ, 1997. — 170 с.

Аминев Г. А., Аминев Э. Г., Марданов Д. А. Психофизиологическое исследование ситуативной дезинформации в условиях психологического отбора (в системе правоохранительных органов). — Уфа: БО РПО, БашГУ, 2002. — 162 с.

Аминев Г. А., Аминев Э. Г. Энергетика и личность (нетрадиционная, неклассическая и постнеклассическая психофизиология личности). — Уфа: БО РПО, 2003. — 245 с.

Аминев Г. А., Аминева Э. Г. Энергетика мнемической деятельности (нетрадиционная, неклассическая и постнеклассическая психофизиология). Уч. пособие. — Москва, Уфа: БПО, 2003. — 161 с.

Камаева Л. М., Аминев Г.А, Аминев Э. Г. Теория и практика психофизиологического мониторинга здоровья молодежи в крупном промышленном городе. — Уфа: Филиал ГОУ ВПО «МГОПУ имени М. А. Шолохова» в г. Уфе, 2006. — 170 с.

Аминев Г. А., Аминев Э. Г., Ван Кинг. Национальный реестр психологических открытий, технологий и ноухау. — М.: НОУ ЦИВТП, 2009. — электронное издание.

Избранные статьи в центральных журналах

Аминев Г. А. Лечение пояснично-крестцового радикулита аминазином (резидуальный, ишиальгический синдром как модель отрицательной биологической реакции) // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1966. Т. 66. Вып. 6. — С. 860—863.

Аминев Г. А., Аминева Р. И., Ситкин М. И. Влияние магнитных полей на процессы обучения мышей в Т-образном лабиринте // Вопросы бионики. — М.: Наука, 1967. — С. 338—340.

Андреев М. П., Аминев Г. А. Энтропийные показатели речи при шизофрении и органических заболеваниях мозга //Журнал невропатологии и психиатрии, № 3, 1968. С. 409—413

Аминев Г. А., Ларюхина Т. М. К методике определения параметров краткосрочной памяти человека. // Вопросы психологии. 1972, № 4. — С. 161—165.

Аминев Г. А. К методике вероятностной оценки отсроченных реакций // Ж. высш. нерв. деят. 1974, Т. 24., Вып. № 6. — С. 1301—1305.

Аминев Г. А., Буянкина В. В., Буянкин В. В. О соотношении между параметрами вызванного потенциала и объёмом запоминания при однократном предъявлении информации. //Вопросы психологии. 1975. — № 3. — С.129-130.

Аминев Г. А., Нейман Б. А., Стрелков В. Б. Об асимметрии колебаний объёма запоминания //Физиология человека. 1975. Т. 1, № 5. — С. 797—800.

Аминев Г. А. Динамика асимметрии фаз основного ритма ЭЭГ в условиях кратковременного запоминания //Доклады Академии наук СССР. 1976. Том 229, № 2. — С.507-509.

Аминев Г. А., Горюнова Т. Г. Возрастные особенности соотношения между реакцией депрессии в ЭЭГ и показателями вербальной памяти // Вопросы психологии. 1976. — № 2. — С. 130—132.

Аминев Г. А., Окунева Н. П. Пространственная синхронизация потенциалов коры больших полушарий при различных уровнях осуществления функций кратковременной памяти // Ж. высш. нерв. деят. 1976. Т. 26, Вып. 1. — С. 15-20.

Аминев Г. А. О соотношении между характеристиками кратковременной вербальной памяти и коэффициентами ЭЭГ. // Ж. высш. нерв. деят. 1977. Т. 27. Вып. 3. — С. 568—573.

Аминев Г. А. О соотношении между скоростью воспроизведения заученной вербальной информации и потенциалами коры больших полушарий мозга. // Вопросы психологии. — 1977. — № 5. — С. 124—128.

Аминев Г. А., Стрелков В. Б. О корреляции показателей кратковременной вербальной памяти с силой и лабильностью нервной системы //Физиология человека. 1978. Т. 4, № 5. — С. 816—819.

Аминев Г. А., Трускалов В. В. Флуктуации вызванного потенциала и социальная адаптация личности //Физиология человека. 1984. Т.10, № 3 С. 465—468.

Аминев Г. А., Котлярова Л. Н., Нейман Б. А., Рыльский Г. И. Влияние психодизритмии на стрессоустойчивость человека // Психологический журнал. 1986. Т. 27, № 2. — С. 122—121.

Аминев Г. А., Трускалов В. В., Котлярова Л. Н., Дизритмия психических процессов и её связь с индивидуальными особенностями личности // Психологический журнал. 1987. Т. 8, № 1. — С. 60-65.

Аминев Г. А., Кудашев А. Р. Соотношение скоростных параметров процесса решения задач и биоэлектрических индикаторов лабильности // Психологический журнал. 1989, Т.10, № 4. — С. 150—156.

Аминев Г. А., Кудашев А.Р, Структура динамических показателей интеллектуальной деятельности // Вопросы психологии. 1990, № 6. — С. 140—145.

Аминев Г. А., Кудашев А. Р. Сверхмедленные колебания показателей функции состояния ЦНС и скоростные характеристики процесса решения задач //Физиология человека, № 4, 1990. С. 21-25.

Аминев Г. А. Родионова А. Е., Кудашев А. Р. К спектральному анализу синтаксических ритмов речи // Психологический журнал. 1993. Т. 14, № 5. — С. 85-89.

Патент на изобретение

Аминев Г. А., Аминев Э. Г. Способ измерения инидивидуальных характеристики биологических мембран нервных окночаний. Патент РФ № 2156464, 1999.

Международные конференции

Aminev G.A., Amineva R.I., Stepanov V.V., Piragas K.A., Ivanov M.N. Cruelty of judges: Psychophysiological monitoring. — 28th International Congress of Psychology. August 8-13, 2004, Beijing, China.

Aminev G.A., Aminev E.G., Minnibaev M.M., Gunter N.A., Qing Wang, Safronova H.V. Biomembrane correlates of personality: New strategy of psychobiological assessment to people of risk-professions. — XXIX International Congress of Psychology. 2008, Germany.

Избранные статьи из сбоников

Аминев Г. А. Лечение пояснично-крестцового радикулита аминазином (резидуальный, ишиальгический синдром как модель отрицательной биологической реакции) // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1966. Т. 66. Вып. 6. — С. 860—863.

Амин

Публицистика

Аминев Г. А. Притчи об булгарских муллах. — М.: OneBook, 2019. — 178 с. (Первые выпуски печатались в 90-е годы в независимой газете «Вместе», редактор В. Шмаков)

Примечания

Ссылки 
 Башкирская энциклопедия. 
 Татарский энциклопедический словарь. 
 Гесиод Аминев: в поисках тайн личности (К 75-летию видного ученого и педагога) 
 Российское психологическое общество